Ocotepec —del náhuatl ocotl, «pino» y tepetl, «monte», es decir, «monte de pinos»— es un término tóponimico que puede referirse a lo siguiente:

 Ocotepec, municipio en el estado de Chiapas, México.
 Ocotepec, localidad en el estado de Chiapas, México.
 Ocotepec, Pueblo del municipio de Cuernavaca en el estado de Morelos, México.
 San Dionisio Ocotepec, municipio en el estado de Oaxaca, México.
 Municipio de San Pedro Ocotepec, municipio en el estado de Oaxaca.
 San Pedro Ocotepec, población en el estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior.
 Santo Tomás Ocotepec, municipio en el estado de Oaxaca.
 Ocotepec, municipio en el estado de Puebla, México.
 Ocotepec, localidad en el estado de Puebla, México.
 Ocotepec, localidad del municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo.
 Ocotepec de Morelos, localidad del municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo.